Condizionatore d'aria, apparecchio per il raffrescamento e il riscaldamento di un ambiente
 Condizionatore di segnale, circuito di condizionamento